Le mot Tram est généralement la version courte du mot tramway, mais il peut également faire référence à : 
 Tram-train, véhicule dérivé du tramway.
 Train-tram.
 Tram, court métrage franco-tchèque de Michaela Pavlátová (2012).
 Association Tram, ou TRAM réseau art contemporain Paris / Île-de-France.

Voir aussi 
 TraAM, pour travaux académiques mutualisés (en France)